Лата може да се отнася за:

 Лата – град в Съединени американски щати;
 Лата (окръг) – окръг в щата Айдахо, Съединени американски щати;
 Лата – геодезически измервателен инструмент.

Пояснителни страници